Cohors I Aquitanorum ist eine römische Auxiliareinheit und steht für:

 Cohors I Aquitanorum (Britannia)
 Cohors I Aquitanorum (Germania)
 Cohors I Aquitanorum Biturigum